La syzygie est un terme astronomique.
 La syzygie est une notion ésotérique.
 La syzygie est un concept de zoologie.
 En mathématiques, une  est une relation entre les générateurs d'un module.